Ardbeg Point ist der Name folgender Kaps in Schottland:

 Ardbeg Point (Isle of Bute)
 Ardbeg Point (Loch Striven)